Сен-Марте́н (, Saint Martin, St. Martin) или Санкт-Мартин или святой Мартин

Топонимы 
 Сен-Мартен (остров) (Синт-Ма́ртен, остров Святого Мартина) — остров в Карибском море.

Франция 
 Сен-Мартен — канал в Париже.
 Сен-Мартен — заморская община Франции в северной части острова.
 Сен-Мартен () — коммуна во французском департаменте Верхние Пиренеи региона Юг — Пиренеи.
 Сен-Мартен () — коммуна во французском департаменте Жер региона Юг — Пиренеи.
 Сен-Мартен () — коммуна во французском регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мёрт и Мозель.
 Сен-Мартен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн.
 Сен-Мартен-д’Арманьяк — коммуна во французском департаменте Жер региона Юг — Пиренеи.
 Сен-Мартен-д’Арроса — коммуна во французском департаменте Атлантические Пиренеи региона Аквитания.
 Сен-Мартен-де-Гуан — коммуна во французском департаменте Жер региона Юг — Пиренеи.
 Сен-Мартен-де-Гюрсон — коммуна во французском департаменте Дордонь региона Аквитания.
 Сен-Мартен-Жимуа — коммуна во французском департаменте Жер региона Юг — Пиренеи.
 Сен-Мартен-Лагепи — коммуна во французском департаменте Тарн региона Юг — Пиренеи.
 Сен-Мартен-ле-Пен — коммуна во французском департаменте Дордонь региона Аквитания.
 Ламонзи-Сен-Мартен — коммуна во французском департаменте Дордонь региона Аквитания.
 Отвьель-Сен-Мартен-Бидеран — коммуна во французском департаменте Атлантические Пиренеи региона Аквитания.

Швейцария 
 Санкт-Мартин (Граубюнден)

Персоналии 
Персоналии Сен-Мартен, в русском переводе Мартин:
 Мартин Турский (IV век) — епископ Тура, один из самых почитаемых во Франции святых.
 Мартин I (папа римский) (?—655) — папа римский с июля 649 по 17 июня 653 года.
 Сен-Мартен, Антуан Жан де (1791—1832) — французский востоковед.
 Сен-Мартен, Лори (1959—2022) — канадская писательница и переводчица.
 Сен-Мартен, Луи Клод де (1743—1803) — французский мистик, писавший под псевдонимом «Неизвестный Философ». Основатель одной из линий Мартинистской традиции.

См. также 
 Сент-Мартин
 Синт-Мартен
 Мартин

Примечания